Jakobi est un patronyme d'origine germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1981-), artiste, actrice et designeuse estonienne ;
 , abbé du monastère Waldsassen de 1486 à 1493 ;
  (1953-), régisseuse de théâtre allemande ;
  (1922-2014), cycliste allemand ;
  (1904-1974), journaliste allemand ;
  (1935-), footballeur allemand ;
 Liesel Jakobi (1939-), athlète allemande ;
  (1618-1663), musicien d'église allemand ;
  (1928-), théologiste catholique germano-roumain ;
 Peeter Jakobi (1940-2014), acteur estonien ;
  (1958-), philologe allemand ;

Autres 
 Jakobi, autre nom du cépage Sauvignon blanc en Allemagne ;

Références

Voir aussi